Leif Andersson je lahko:

 Leif Andersson (astronom)
 Leif Andersson (biatlonec)
 Leif Andersson (geokemik)
 Leif Andersson (1940)
 Leif Andersson (1949)
 Leif Andersson (nogometni trener)
 Leif Andersson (novinar)
 Leif Andersson (politik)